Боброво — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. До 2015 года входил в состав Алексеевского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен на северо-востоке Калининградской области, на левом (южном) берегу реки Шешупа (в 1,5 км к юго-востоку от расположенного на том же берегу посёлка Тимофеево, административного центра б.Алексеевского сельского поселения), в 18,5 км к юго-востоку от города Немана (по дорогам), в 9 км к северо-западу от районного центра, города Краснознаменска (по прямой).

История 
В прошлом населённый пункт состоял из трёх самостоятельных поселений: Гросс Рудминнен (Вицхайм в 1938—1946), Эллернталь, Кёнигсхульд.

В 1938 году властями гитеровской Германии название Гросс Рудминнен было заменено более германизированным названием Вицхайм в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

По итогам Второй Мировой войны северная часть Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) была передана в состав СССР, в том числе населённые пункты Эллернталь, Вицхайм и Кёнигсхульд; в 1946 году из них образован населённый пункт именем Боброво.

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района